Les élections municipales finlandaises de 2017 ont lieu le  en Finlande afin de désigner les 8 999 conseillers municipaux élus pour .

Résultats

Résultats nationaux

Helsinki

Espoo

Analyses

Notes et références 

finlande
2017
Finlande
2017 en Finlande